Municipio de Metamora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Metamora (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Metamora (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Metamora (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.